Cinq navires de l’US Navy portent le nom de la ville d'Atlanta en Géorgie, aux États-Unis.

 L' était un cuirassé confédéré converti en Forceur de blocus, renommé CSS Atlanta et capturé en 1863. 
 L' était un croiseur protégé, lancé en 1884. 
 L' était un croiseur léger de classe Atlanta commandé en 1941 et coulé en , à la bataille navale de Guadalcanal. 
 L' était un croiseur léger de classe Cleveland commandé en 1944 qui a servi dans la Seconde Guerre mondiale. 
 L' était un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service de 1982 à 1999.

Atlanta